Justo Gallego ist der Name folgender Personen:

* Justo Gallego Martínez (1925–2021), spanischer Mönch
 Justo Rodríguez Gallego (* 1954), spanischer Geistlicher, Weihbischof in Zárate-Campana in Argentinien